Её Королевское Высочество Алексия, принцесса Нидерландов и принцесса Оранско-Нассауская (; род. 26 июня 2005 года, Гаага) — вторая дочь короля Нидерландов Виллема Александра и королевы Максимы, внучка принцессы Беатрикс.

Биография 
Принцесса Алексия Юлиана Марсела Лаурентин родилась 26 июня 2005 года в госпитале Броново в Гааге, Нидерланды.

У принцессы Алексии есть две сестры — старшая сестра принцесса Оранская Катарина-Амалия, которая родилась 7 декабря 2003 года и младшая сестра принцесса Ариана, которая родилась 10 апреля 2007 года.

Крестины принцессы Алексии состоялись 19 ноября 2005 года в Гааге. Среди её крестных родителей: принц Фризо, средний сын принцессы Беатрикс и дядя принцессы Алексии, Хорхе Соррегиета (отец королевы Максимы), королева Бельгии Матильда, достопочтенный Франс Фердинанд де Бофорт () и достопочтенная Александра Янкових де Есенисе ().

Её официальные имена:

 Алексия — в честь своего отца короля Виллема Александра;
 Юлиана  — в честь своей прабабушки королевы Юлианы;
 Марсела — в честь тёти её матери и крёстной матери королевы Максимы Марселы Черутти;
 Лаурентин — в честь её тёти принцессы Лаурентин.

В феврале 2016 года, во время семейного лыжного отдыха с семьей в Лехе, Алексия сломала ногу во время неудачного спуска с горы. Первая операция была сделана сразу же после получения травмы в больнице города Инсбрука, куда ребёнок был доставлен на вертолете. Операция прошла без каких-либо осложнений и после неё принцесса быстро пошла на поправку. Вторая операция была произведена в сентябре 2016 года, поскольку потребовалось извлечение пластин и нескольких винтов, которые были внедрены для заживления правого бедра. Вместе с родителями и двумя своими сестрами присутствовала во время Летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где поддерживали национальную сборную Нидерландов.

Образование 
29 июня 2009 года Алексия начала обучение в государственной школе Bloemcampschool, Вассенаар. В первый класс начальной школы в Нидерландах принимают детей, когда им исполняется 4 года. При этом дети идут в школу не в начале учебного года, а сразу же после своего дня рождения. Несмотря на голландскую традицию, она пошла в школу только спустя три дня после своего дня рождения.

С августа 2017 по 2021 гг обучалась в Христианской гимназии Соргвлит в Гааге.

Студентка с 2021 года United World Colleges, в Уэльсе.

Титулы, награды, упоминания 
При рождении она получила титул Её королевское Высочество принцесса Нидерландов и принцесса Оранско-Нассауская. Принцесса Алексия занимает второе место в линии наследования престола Нидерландов (после старшей сестры Катарины-Амалии).

В её честь была переименована самая большая ветряная станция на суше, которая расположена в Зеволде, провинция Флеволанд. Прежнее название «Zuidlob Wind Farm» было заменено на «Princess Alexia Wind Farm».

Интересы и увлечения 
Принцесса Алексия увлекается балетом и верховой ездой, играет в хоккей и теннис, поет и играет на гитаре. Владеет голландским (нидерландским) и английским языками, а также немного говорит на испанском.

Примечания

Ссылки 

 Принцесса Алексия на официальном сайте Королевского дома Нидерландов 

Оранская династия
Принцессы Нидерландов
Оранско-Нассауский дом